«Через все времена» — двенадцатый студийный альбом российской хеви-метал группы «Ария». Второй полноформатный альбом группы с Михаилом Житняковым в качестве вокалиста. Выпущен 25 ноября 2014 года в iTunes и 27 ноября 2014 года на CD.

История 
21 августа Виталий Дубинин на своей страничке ВКонтакте написал: «Вчера дописа́ли финальную песню. Ура!!! Запись нового альбома закончена!»

9 сентября последовало официальное заявление от группы, что альбом выйдет в конце ноября — тогда же должен был состояться третий по счёту «Ария-Фест».

1 октября последовало заявление о том, что альбом будет доступен на iTunes 25 ноября и выйдет на CD 27-го. Тогда же, 27 ноября, прошла автограф-сессия в магазине «Хитзона».

28 ноября прошёл фестиваль «Ария-Фест» в Петербурге, 29 и 30 в Москве, и в свои сет-листы «Ария» включила заглавную композицию (которую выпустила ещё 21 октября).

13 февраля 2015 года группа отправилась в концертный тур, посвящённый выходу альбома и 30-летию коллектива. Московская презентация альбома прошла 28 марта 2015 года в «Ray Just Arena» (ex-«Arena Moscow»).

Список композиций 

 Бонус-треки

Клипы

Участники записи 
Группа «Ария»
 Михаил Житняков — вокал
 Владимир Холстинин — гитара, 12-ти струнная гитара, клавишные (10), аранжировки
 Сергей Попов — гитара, акустическая гитара
 Виталий Дубинин — бас-гитара, клавишные (1, 2, 3, 6, 8, 9), бэк-вокал
 Максим Удалов — ударные
Другие участники записи
 Василий Филатов — оркестровка, звуковой дизайн и сведение 11 трека

О песнях 

 «Через все времена» — песня о скифах, народе, обитавшем в степных зонах Северного Причерноморья от Дуная до Дона, чьей наследницей авторами песни подразумевается нынешняя Россия. Маргарита Пушкина «часто обращалась к тени Блока» при написании текста.
 «Город» — песня Сергея Попова о городе, который меняется и меняется не в лучшую сторону. И город этот — Москва.
 «Блики солнца на воде» — песня о человеке, который прожил жизнь и вспоминает своих друзей. По словам «арийцев», эта песня является отсылкой к «Пытке тишиной».
 «Не сходи с ума!» — песня о том, что не стоит подчиняться системе и слепо идти за модой и прочим — надо быть собой.
 «Время затмений» — песня о нынешнем поколении людей, о власти и войнах. По заявлению Маргариты Пушкиной, эта песня, скорее, продолжение песни «Чёрный квадрат».
 «Точка невозврата» — баллада, написанная Михаилом Житняковым в соавторстве с Виталием Дубининым. Помимо стандартной баллады, Ария также записала оркестровую версию этой песни. Также на эту песню был снят первый клип с участием Михаила Житнякова. Текст отсылает к космическим путешествиям; многие фанаты в соцсетях отмечали сходство с сюжетом фильма «Интерстеллар».
 «Ангелы неба» — песня о чести лётчиков. По словам Сергея Попова, он попросил написать текст к этой песне Маргариту Пушкину, находясь под впечатлением истории о Якове Антонове. Пушкина сначала не хотела создавать текст, говоря «Я не буду писать о нацистах!», но Попов сказал ей, что эта песня — обобщение.
 «Атака мертвецов»  — песня об одноимённой контратаке русских солдат в 1915 году при отражении немецкой газовой атаки, эпизоде обороны крепости Осовец на восточном фронте во время Первой мировой войны.
 «Зов бездны» — песня о дайверах (Виталий Дубинин увлекается дайвингом), которые с каждым погружением хотят нырять глубже и глубже, рискуя погибнуть.
 «Бегущий человек» — написана по мотивам одноимённого фильма и книги.
Также группа выпустила Deluxe веб-издание, куда входят инструментальные версии всех песен (без вокала).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Ария
 
 
 
 «Через все времена» на «Яндекс.Музыка»

Альбомы группы «Ария»
Альбомы России